Merkur (autómárka)
Merkur (német havilap)
Merkur (szupermarket)
Merkur (vonat)

Lásd még:
 Merkúr, a Naprendszer első bolygója
 Mercurius, az istenek hírnöke a római mitológiában, a bolygó névadója